Амгуньла́г (Амгу́ньский исправи́тельно-трудово́й ла́герь) — подразделение, действовавшее в системе исправительно-трудовых учреждений СССР.

История 

Амгуньлаг был создан в 1946 году. Управление Амгуньлаг располагалось в посёлке Старт, Хабаровский край и позднее на станции Хурмули Дальневосточной железной дороги (ныне одноимённый посёлок в Хабаровском крае). В оперативном командовании он подчинялся Амурскому управлению строительства БАМ и строительства 500.

Максимальное единовременное количество заключённых могло составлять более 6 500 человек.

Амгуньлаг прекратил своё существование в 1947 году.

Производство 
Основным видом производственной деятельности заключённых было железнодорожное строительство на участке БАМ Комсомольск-на-Амуре — Ургал.

Начальники лагеря 

 Н. Ф. Потёмкин (1946-1947)

См. также 
 Лагеря ОГПУ-НКВД-МВД

Ссылки 
 Амгуньлаг

Лагеря ГУЛАГа
1946 год в Хабаровском крае
Появились в 1946 году в России
Исчезли в 1947 году